Бабанов Омурбек Токтогулович (кирг. Өмүрбек Токтогулович Бабанов, нар. 20 травня 1970) — киргизький державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Киргизької республіки.
 Валерій Бабанов — альпініст.